Фуск () може да се отнася за:

 Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 84 г.), суфектконсул 84 г.
 Гней Педаний Фуск (* 118; † 136), заговорник, близък роднина на император Адриани на император Траян
 Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 118 г.), консул 118 г.
 Тиберий Манилий Фуск, суфектконсул 196 г., консул 225 г.
 Гней Антоний Фуск, суфектконсул 109 г.
 Арелий Фуск, древноримски ритор и оратор
 Корнелий Фуск († 86), преториански префект (81 – 86)

Други 
 Фускалдо, градче и община в регион Калабрия, Южна Италия